Jardim Bandeirantes é um bairro de classe média e média-baixa localizado na Asa Norte do municipio brasileiro de Campo Mourão, Paraná.

Geografia de Campo Mourão
Bairros do Paraná